Gerald Patterson ha battuto in finale John Hawkes 3–6 6–4 3–6 18–16 6–3.

Teste di serie
 Gerald Patterson (Campione)
 James Willard (semifinali)
 John Hawkes (finalista)
 Jack Crawford (quarti di finale)
 Richard Schlesinger (quarti di finale)
 Jack Cummings (terzo turno)
 Edgar Moon (semifinali)
 Pat O'Hara Wood (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1927